Амурский мост или Старый мост — совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в городе Днепре, Украина. Соединяет  Центральный и  Амур-Нижнеднепровский районы города.

4 мая 2022 года ВС РФ по мосту был нанесен ракетный удар, в результате мост получил незначительные повреждения, не затронувшие работу транспортной сети города.

Примечания

Литература 

 Кавун М.Э. Гений места. Мосты в судьбе города / М.Э. Кавун // Недвижимость в движении. – 2005. – 25 мая.
 Косяк В.М. Штучні споруди України. Частина 1. Мости через Дніпро в Дніпропетровську / В.М. Косяк. – Дніпропетровськ Наука і освіта, 2006. – 135 с.
 Лазебник В.И. Мосты Днепропетровска / В.И. Лазебник // Золотые страницы Украины. Днепропетровск. 1999 год. – Днепропетровск, 1999.
 Мирончук В.Д. І побратався Донбас з Кривбасом / В.Д. Мирончук // Козацтво. – 1994. – № 1.
 Мирончук В.Д. Історія Катерининської залізниці (остання чверть XIX – початок XX століття): Нарис / В.Д. Мирончук. – Дніпропетровськ, 2003. – 52 с.
 «Старый мост» // Недвижимость в движении. – 2003. – 10 декабря.

Ссылки 
 Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской Епархии

Мосты Днепра
Мосты через Днепр
Железнодорожно-автомобильные мосты Украины
Разводные мосты Украины